Soronia är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Wilhelm Ferdinand Erichson 1843. Soronia ingår i familjen glansbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Glansbaggar
Soronia